Želvos kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Želvos Ežeras, sjö, 
 Želva, ort, 

Robotskapade Litauenförgreningar